Die XVI. Pazifikspiele fanden vom 7. Juli bis 20. Juli 2019 in Apia, Samoa statt. Nach 1983 und 2007 war Samoa zum dritten Mal Gastgeber der Pazifikspiele. Die Spiele waren zunächst an Nukuʻalofa in Tonga vergeben worden, das im Mai 2017 vom Austragungsrecht zurücktrat.

Die Spiele wurden in 26 Sportarten ausgetragen.

Vergabe 
Bis Mitte 2012 hatten sich Nukuʻalofa, Tonga sowie Papeete in Französisch-Polynesien (Tahiti) für die Austragung der Pazifikspiele 2019 beworben. Im Oktober 2012 erhielt Tonga den Zuschlag. Begründet wurde dieses vor allem damit, dass das Land nie zuvor Pazifikspiele ausgerichtet hat. Am 15. Mai 2017 teilt der Premierminister Tongas mit, dass man das Austragungsrecht aufgrund finanzieller Gegebenheiten nicht wahrnehmen kann.

Für eine erneute Vergabe bewarben sich neben Französisch-Polynesien Guam und Samoa. Samoa erhielt schlussendlich den Zuschlag.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Multisportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Samoa
Tuamasaga
Upolu